Anker Tage Harild (ur. 21 października 1905 r. w Kopenhadze, zm. ?) – duński wojskowy (kapitan), major Luftwaffe podczas II wojny światowej

Pod koniec lat 20. wstąpił do armii duńskiej. 3 maja 1929 r. awansował do stopnia podporucznika, zaś w listopadzie tego samego roku – porucznika. Służył w 5 pułku piechoty. 1 października 1936 r. został kapitanem. Od 1938 r. posiadał uprawnienia do latania cywilnymi samolotami. W przeddzień wkroczenia wojsk niemieckich do Danii 9 kwietnia 1940 r. dowodził 17 batalionem piechoty. W lipcu 1941 r. wstąpił do Narodowosocjalistycznej Duńskiej Partii Robotniczej (DNSAP). Jednocześnie zgłosił się ochotniczo do niemieckiej Luftwaffe, po uzyskaniu zgody ze strony duńskiego Ministerstwa Wojny. Był najstarszym wiekiem i stopniem spośród 6 Duńczyków, którzy przyłączyli się do niemieckiego lotnictwa wojskowego. Służył w 9./, który latał na bombowcach Junkers Ju 88. Doszedł do stopnia majora. Po zakończeniu wojny powrócił do Danii.

Linki zewnętrzne 
Biografia mjr. Ankera Tage Harilda (jęz. angielski)

Duńscy wojskowi
Duńscy kolaboranci III Rzeszy
Urodzeni w 1905
Zmarli w XX wieku